Вячеслав Шевченко: Шевченко, Вячеслав Алексеевич (1953—2004) — российский бизнесмен, депутат.
 Шевченко, Вячеслав Тарасович (род. 1985) — украинский футболист.